Ehekirchen bezeichnet folgende Orte in Bayern:

 Ehekirchen, Gemeinde im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Oberbayern
 Ehekirchen (Meitingen), Ortsteil des Marktes Meitingen, Landkreis Augsburg, Schwaben